Rothenhäusler ist Familienname:
 Felix Rothenhäusler (* 1981), deutscher Regisseur
Matthäus Rothenhäusler (1874–1958), deutscher Benediktiner
Siehe auch:
 Rothenhaus
 Rothenhausen